Larry Towell
 Richie Towell